Кер — прізвище.

Відомі носії:
 Кер Сузен
 Кер Джордін
 Дейв Кер (,  1953) — американський кінокритик.

Топоніми 
 Кер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара
 Кер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Прізвища